

Geografia 
La Palma – isola dell'arcipelago delle Canarie (Spagna)
 La Palma – comune della Colombia nel dipartimento di Cundinamarca
 La Palma – comune di Cuba
La Palma – comune di El Salvador, nel dipartimento di Chalatenango
La Palma – città di Panama, capitale della provincia di Darién
La Palma – comune della Repubblica di Panama situato nel distretto di Las Tablas, provincia di Los Santos
La Palma – centro abitato statunitense, in California
La Palma – quartiere del comune italiano di Cagliari

Altro 
La Palma – società calcistica di Cagliari